Bel-Aire bezeichnet mehrere Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Bel-Aire (Kansas)
 Bel-Aire (Tiburon), Stadtteil von Tiburon, Kalifornien
 Bel-Aire (Tennessee)
 Bel-Aire (Norfolk), Stadtteil von Norfolk, Virginia

in Kanada:
 Bel-Aire (Calgary), Stadtteil von Calgary

Siehe auch:
 Bel-Air
 Bellaire